Cavensi – abitanti di Cava de' Tirreni
Cavensi – abitanti di Cave (Italia)